Wilcza ist

 ein Dorf in Polen in der Wojewodschaft Niederschlesien in der Gemeinde Kłodzko, siehe Wilcza (Kłodzko).
 ein Dorf in Polen in der Wojewodschaft Schlesien in der Gemeinde Pilchowice, siehe Wilcza (Pilchowice).
 ein Dorf in Polen in der Wojewodschaft Großpolen in der Gemeinde Kotlin (Großpolen).